Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1974 war die sechste Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Crofton Airport Hotel in der irischen Hauptstadt Dublin statt.
Weltmeister wurde Titelverteidiger Ray Edmonds aus England, der den Waliser Geoff Thomas im Finale mit 11:9 besiegte. Der Waliser Alwyn Lloyd spielte mit 104 Punkten das höchste Break des Turniers.

Modus 
Die 18 teilnehmenden Spieler wurden in zwei Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten beider Gruppen qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Finalrunde

Einzelnachweise 

1974
Snookerveranstaltung 1974
Billardturnier in Dublin